Agregace může znamenat:

 agregační funkce – slučující několik údajů do jediného čísla
 agregace dat – forma sdíleného připojení
 agregační problém (ekonomie)
 Agregace linek -  různé metody kombinování (agregace) více síťových připojení
 Agregace internetu - technický parametr internetového připojení, vypovídající o sdílení maximální vyhrazené rychlosti více uživateli
 Agregace připojení - Quality of Service (česky kvalita poskytovaných služeb) - popis nebo měření celkového výkonu služby v přenosové technice

Externí odkazy